Lanesborough – cittadina dello stato del Massachusetts (Stati Uniti)
Lanesborough – cittadina della contea di Longford (Irlanda)